Le championnat du monde de basket-ball féminin des moins de 19 ans 2015 se déroule à Tchekhov et à Vidnoïe en Russie du 18 au . Il s'agit de la onzième édition de la compétition, instaurée en 1985. Les États-Unis sont les quintuples tenants du titre et remportent leur septième titre.

Équipes participantes

Qualifications 

16 équipes, issues des championnats continentaux U18 de l'année passée, sont qualifiées pour le mondial U19.

Rencontres

Premier tour

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Tableau final

Matches de classement

Matches pour la

Matches pour la

Matches pour la

Classement final

Leaders statistiques

Récompenses individuelles

Notes, sources et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Championnat du monde de basket-ball masculin des moins de 19 ans 2015
 Coupe du monde féminine de basket-ball des 19 ans et moins
 Coupe du monde masculine de basket-ball des 19 ans et moins

Liens externes 

  Site officiel
  Site de la FIBA

2015
Basket-ball féminin des moins de 19 ans
Basket-ball féminin des moins de 19 ans 2015
Monde féminin des moins de 19 ans 2015
Basket-ball en 2015
Sport en Russie en 2015
Sport en juillet 2015